Bosnyák Zoltán (1861–1948) színműíró, jogász
 Bosnyák Zoltán (1905–1952) polgári iskolai tanár, újságíró, háborús bűnös

Jegyzetek